Андийи

Топонимы 
 Андийи () — коммуна во французском департаменте Валь-д’Уаз региона Иль-де-Франс.
 Андийи () — коммуна во французском департаменте Верхняя Савойя региона Рона — Альпы.
 Андийи () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия.
 Андийи () — коммуна во французском департаменте Приморская Шаранта региона Пуату — Шаранта.

Персоналии 
 д'Андийи, Робер Арно (; 1589—1674) — французский политик и администратор, государственный канцлер Франции.